

Patronyme 
 James Edwin Duerden (1869-1937), zoologiste britannique.
 Paul Duerden (né en 1974), joueur de volley-ball canadien.
 Susan Duerden (née en 1978), actrice britannique.

Voir aussi